Холодний Микола Григорович (1882–1953) — український ботанік, фізіолог, мікробіолог, еколог.
 Холодний Микола Костянтинович (1939–2006) — поет, літературознавець, публіцист, перекладач.